Stictopleurus är ett släkte av insekter. Stictopleurus ingår i familjen smalkantskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Smalkantskinnbaggar
Stictopleurus